Det finns flera personer med namnet Gunnar Johansson: 

 Gunnar Johansson (fotbollsspelare) (1924–2003), svensk och fransk fotbollsspelare
 Gunnar Johansson (född 1944), svensk journalist, Expressens korrespondent i Moskva
Gunnar Johansson (arkitekt), svensk arkitekt i Ulricehamn
 Gunnar Johansson (ishockeytränare), född 1954
 Gunnar Johansson (journalist) (1903–1942), finländsk journalist
 Gunnar Johansson (kanotist)
 Gunnar Johansson (konstnär) (1916–1996), konstnär
 Gunnar Johansson (mc-förare) (född 1933), motocrossförare
 Gunnar Johansson (moderat) (född 1915), häradsdomare och riksdagsman för moderaterna i Göteborgs och Bohus län
 Gunnar Johansson (musiker) (1906–1991), svensk komponist, kapellmästare
 Gunnar Johansson (psykolog) (1911–1998), professor i psykologi.
 Gunnar Johansson (skådespelare) (1925–1998), svensk skådespelare
 Gunnar L. Johansson (född 1928), svensk ingenjör och direktör, verksam vid Volvo
 S.G.O. Johansson (född 1938), professor i medicin (immunologi).